Крис Мессина (, род. 11 августа 1974) — американский актёр, сценарист и режиссёр.

Жизнь и карьера 
Мессина родился в Нортпорте, Нью-Йорк, и начал свою карьеру на театральной сцене, параллельно появляясь на телевидении в сериалах «Закон и порядок» и «Третья смена». Начиная с 2000-хгодов, он начал часто появляться во второстепенных ролях в независимых и крупнобюджетных фильмах, в особенности «Вики Кристина Барселона» (2008), «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009), «Дьявол» (2010) и «Операция «Арго»» (2012).

Прорывом в карьере Мессины стала второстепенная роль в сериале HBO «Клиент всегда мёртв» в 2005 году. Он снялся в четвёртом и пятом сезонах сериала FX «Схватка», а затем получил ещё одну второстепенную роль в сериале HBO «Новости». В 2012 году Мессина получил одну из основных ролей в комедийном сериале Fox «Проект Минди» с Минди Калинг в главной роли. В 2014 и 2015 годах эта роль принесла ему номинацию на премию «Выбор телевизионных критиков».

В 2016 году Крис снялся в криминальном триллере «Закон ночи» с Беном Аффлеком. В 2018 году на HBO состоялась премьера мини-сериала «Острые предметы», в котором актер исполнил роль детектива Ричарда Уиллиса. В 2020 году Криса можно было увидеть в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в роли Виктора Заса. А в феврале 2021 года в российский прокат выйдет криминальная комедия «Аферистка» при участии актера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США